Pilgeram ist der Familienname folgender Personen:

 Franz Joseph Pilgeram (1836–1894), deutscher Verleger und Mäzen
 William P. Pilgeram (1890–1972), US-amerikanischer Politiker (Demokratische Partei)